Суббан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Суббан, Джордан (род. 1995) — канадский хоккеист, защитник.
 Суббан, Малкольм (род. 1993) — канадский хоккеист, вратарь.
 Суббан, Пи-Кей (род. 1989) — канадский хоккеист, защитник. Олимпийский чемпион 2014 года.